Christian Immler ist der Name folgender Personen:

* Christian Immler (Komponist) (* 1850–1860), deutscher Komponist
 Christian Immler (Autor) (* 1964), deutscher Sachbuchautor
 Christian Immler (Sänger) (* 1971), deutscher Sänger (Bariton)